Reagrupament Republicà per la Democràcia, partit polític de Ruanda
 Rolls-Royce Deutschland, empresa aeronàutica filial de Rolls-Royce Holdings a Alemanya
 RRDtool (de l'acrònim en anglès Round Robin Database), eina per al tractament de bases de dades
 Reducció del Risc de Desastres, protocol de gestió de desastres